La Marie du port est un roman de Georges Simenon (1938) ;
 La Marie du port est un film de Marcel Carné (1950), adapté de Simenon.